Dit is de wereldranglijst voor mannen van augustus 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 augustus 2016.

Mannen 08